Храм Архістратига Михайла (Чернігів)
 Храм Архістратига Михайла (Коломия)
 Храм Архістратига Михайла (Комарно)